Дукштас:
 Дукштас — город в Игналинском районе Литвы.
  — озеро в Игналинском районе Литвы, расположено в 5 км севернее одноимённого города.

См. также 
 Дукштос — деревня в Вильнюсском районе Литвы